

Жінки 
 Верьовкіна Маріанна Володимирівна (1860—1938) — російська художниця-експресіоністка.

Чоловіки 
 Верьовкін Василь Трохимович (1914—1944) — капітан РА Герой Радянського Союзу.
 Верьовкін Микола Миколайович (1877—1940) — російський архітектор.
 Верьовкін Олександр Семенович (* 1927) — радянський військовик, генерал-майор внутрішніх військ.
 Верьовкін Олександр Федорович (* 1955) — радянський і молдавський футболіст, захисник, тренер. Майстер спорту СРСР.
 Верьовкін Ярослав Володимирович (* 1973) — український музикант, учасник гурту Танок на майдані Конґо.
 Верьовкін-Рахальський Микола Андрійович (1893—1984) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Верьовкін-Рахальський Сергій Володимирович (* 1948) — російський генерал-лейтенант, діяч спецслужб Росії.